Змагання з бігу на 200 метрів серед чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили з 18 по 20 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (20,59 с) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, що виконали норматив У (20,75 с) за той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведено на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань обидва рекорди були покращені Усейном Болтом і на кінець Олімпіади дорівнювали 19,30 с.

Змагання

Перший раунд 
Перші три спортсмени з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляють до наступного раунду змагань. Також у наступний раунд потрапляють ще 8 учасників, які показали найкращий час серед всіх інших спортсменів.

Час результатів зазначено у секундах. Також використані такі скорочення:

Другий раунд 
Перші три спортсмени з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляли до півфіналу змагань. Також у наступний раунд потрапляли ще чотири учасники, які показали найкращий час серед усіх інших.

Півфінал 
Перші чотири спортсмена з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляють у фінал змагань.

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки
Чоловіки